Го́меш або Го́міш () — португальська власна назва.

Топоніми

Гомеш-Айреш

Див. також 
 Гоміш — португальська власна назва.
 Гомес — іспанська власна назва.

Португальські прізвища